Ю́рий Григо́рьевич Мартыне́нко (, Краматорск — , Москва) — советский и российский учёный-. Академик Академии навигации и управления движением, действительный член Международной академии наук Высшей школы (1995), член-корреспондент Российской академии естественных наук; доктор физико-математических наук (1978), профессор (1978). Заслуженный деятель науки РФ (2000). Брат физика Олега Мартыненко (1936—2012).

Биография 
Родился 19 сентября 1945 года в Краматорске, среднюю школу окончил с золотой медалью. Высшее образование получил в стенах мехмата МГУ; там же окончил аспирантуру с защитой кандидатской диссертации (ученик И. В. Новожилова). С 1975 года работал на Энергомашиностроительном факультете МЭИ — на кафедре теоретической механики (в 1986—2003 годах был её заведующим). В 1978 году защитил в МГУ докторскую диссертацию на тему «Гироскоп в неконтактном подвесе», которая явилась важным этапом в создании теории новых в то время электростатического, электромагнитного и криогенных гироскопов.

С 2003 года Ю. Г. Мартыненко руководил лабораторией общей механики Института механики МГУ и был профессором кафедры прикладной механики и управления МГУ, оставаясь также профессором кафедры теоретической механики и мехатроники МЭИ. Был членом Высшей аттестационной комиссии РФ, вслед за А. Ю. Ишлинским возглавлял (с 1991 г.) Научно-методический совет по теоретической механике при Министерстве образования и науки Российской Федерации, секцию Экспертного Совета РФФИ по математике, информатике и механике, был членом Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике, Российского национального комитета по автоматическому управлению.

Среди учеников Ю. Г. Мартыненко — 4 доктора и 19 кандидатов наук.

Ю. Г. Мартыненко был талантливым педагогом и популяризатором науки. Он читал лекции в университетах России, Германии, Китая, Мексики, США, Тайваня, Туниса, Франции, Чехии.

Награждён медалью «В память 850-летия Москвы», удостоен премии имени А. А. Андронова РАН, награждён медалями «Имени академика В. И. Кузнецова» и «25 лет запуска ИСЗ Радио и Космос-1045» Федерации космонавтики РФ, медалями и дипломами Почёта ВДНХ СССР и Всероссийского Выставочного центра. В 2000 году удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Скончался 15 июля 2012 года после тяжёлой продолжительной болезни. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Научная деятельность 
Научные работы Ю. Г. Мартыненко посвящены механике и смежным областям науки. К сфере его научных интересов относились теоретическая механика, аналитическая электромеханика, динамика твёрдого тела в электромагнитном поле, теория управления движением, теория дифференциальных уравнений, робототехника, мехатроника, гироскопия, применение компьютерных технологий в научных исследованиях и преподавании.

Основные научные достижения:
 построение теории движения проводящего твёрдого тела в электромагнитном поле (которую он применил при исследовании динамики гироскопа в электростатическом подвесе);
 определение условий корректного использования прецессионных уравнений гироскопических систем;
 вклад в разработку метода регуляризации в теории сингулярно возмущённых систем;
 построение одного из наиболее полных решений задачи о влиянии вихревых токов на ориентацию проводящего спутника в магнитном поле Земли;
 исследование движения упругой сферической оболочки в неконтактном подвесе с учётом внутреннего трения в материале;
 разработка методов управления неустойчивыми механическими системами с учетом ограниченности ресурсов управления;
 создание математической модели одноколёсного мобильного робота с гироскопической системой стабилизации;
 формирование алгоритмов управления движением мобильных колёсных роботов;
 исследование проблемы создания искусственного тактильного механорецептора.

Мартыненко пропагандировал широкое применение в науке и образовании систем компьютерной алгебры (сам он был опытным пользователем пакета Mathematica компании Wolfram Research).

Ю. Г. Мартыненко был научным руководителем Всероссийского (с международным участием) фестиваля мобильных роботов имени профессора Е. А. Девянина.

Публикации 
Ю. Г. Мартыненко является автором более 200 научных работ. Ниже приведены основные из них.

Теоретическая механика

Аналитическая электромеханика

Динамика твёрдого тела в электромагнитном поле

Гироскопия

Теория управления движением

Дифференциальные уравнения

Мехатроника и робототехника 
 Кобрин А. И., Мартыненко Ю. Г.  Неголономная динамика мобильных роботов и её моделирование в реальном времени // Докл. научн. школы-конф. «Мобильные роботы и мехатронные системы» (Москва, 1—3 декабря 1998 г.). — : Изд-во Моск. ун-та, 1999. — С. 107—123.
 Мартыненко Ю. Г.  Алгоритмы управления мобильным роботом при движении по маякам // Докл. междунар. конф. «Информационные средства и технологии» (Москва, 1998 г.). Т. 2. — : Изд-во «Станкин», 1998. — С. 75—80.
 
 
 
 
 
 
 Ленский А. В., Мартыненко Ю. Г., Окунев Ю. М.  Разработка робототехнических и мехатронных систем в Институте механики МГУ // Известия ТРТУ, 2006, № 3 (58). — 317 с. — С. 11—17.
  — P. 65—80. — .

Преподавание механики

Примечания

Литература

Ссылки 
 Научно-методический сайт «Компьютерные технологии в механике» О. М. Капустиной и Ю. Г. Мартыненко
 One-Wheeled Robot-Gyrostat by Olga Kapustina and Yuri Martynenko (Wolfram Demonstrations Project)
 Профиль на сайте www.mathnet.ru

Учёные СССР
Выпускники вузов Москвы
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Преподаватели МЭИ
Сотрудники НИИ механики МГУ
Лауреаты премии имени А. А. Андронова
Похороненные на Востряковском кладбище